Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Nancy Gunter che ha battuto in finale Chris Evert 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Rosie Casals (semifinali)
 Billie Jean King (semifinali)

 Nancy Gunter (Campionessa)
 Chris Evert (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1972